Film
 Ég és föld között (Zwischen Himmel und Erde), 1942-es német film Harald Braun rendezésében
 Ég és föld között (Цель его жизни), 1958-as szovjet film Anatolij Ribakov rendezésében
 Ég és föld között, 1961-es magyar film Kardos Ferenc rendezésében
 Ég és föld között (Hanging by a Thread), 1979-es amerikai tv-film
 Ég és föld között (Out on a limb), 1987-es két részes amerikai tv-film. Ismert még Találd meg önmagad! címmel is
Zene
 Ég és föld között, Koncz Zsuzsa 1997-es albuma
 Ég és föld között, Betty Love 2002-es albuma